Wilhelmina est un nom féminin, d'étymologie germanique. Il procède de deux noms, , « volonté », et Helma, « heaume, casque, protection » et se termine avec le suffixe -ina. Il signifie "volonté à protéger".

Prénom 

En France, les Wilhelmina sont fêtés le 10 janvier jour de la Saint Guillaume de Bourges et le 28 mai jour de la Saint Guillaume de Gellone. Le  en Finlande et Suède, le , et le  en Pologne.

Il a de nombreuses variantes : Wilhelma, Wihelma, Vilhelmina, Vilhelmiina, Βιλελμίνη, Вильгельмина, וילהלמינה, ويلهلمينا, 威廉敏娜, Willamina, Willemina, , Willemine, Vilhelmine, Villemiine, Willemijn, Willemijntje, Wilhemette, Willemette, , Wilmette, Vilma et Wilma ainsi que masculin comme  et .

Personnes célèbres  
Wilhelmina de Orange-Nassau (1880-1962), reine des Pays-Bas.
Wilhelmina Halle né Neruda (1838-1911), une violoniste moravienne. 
Wilhelmina (Minnie) Vautrin (1886-1941), une missionnaire américaine en Chine. 
Wilhelmina von Bremen (1909-1976), une athlète américaine. 
Wilhelmina Cooper  (1939-1980), mannequin d'origine hollandaise ayant fondé l'agence Wilhelmina Models.
Wilhelmina ("Mina") Wylie (1891-1984), une nageuse australienne. 
Wilhelmina Angela Douwes-Schmidt (1897-1998), une écrivaine néerlandaise.
Wilhelmina « Wilma » van Gool-van den Berg (né en 1947), une athlète néerlandaise.
Wilhelmenia Wiggins Fernandez (née en 1949), une soprano américaine.

Toponyme 
Wilhelmina "Will" Vandom (Wilma dans la version anglaise), un personnage de la série de BD W.I.T.C.H..
Wilhelmina Gobe-Planche, un personnage de l'univers de Harry Potter.
Wilhelmina Slater, un personnage de fiction de la série télévisée américaine Ugly Betty.
Wilhelmina Harker né Murray, un personnage du Roman Dracula de Bram Stoker.
Lori de Wilhelmina, une espèce d'oiseaux des Psittacidae.
Pont Wilhelmine, enjambant la Meuse à Maastricht.
Impure Wilhelmina, un groupe de musique suisse. 
Monts Wilhelmina, un massif montagneux du Suriname.  
(392) Wilhelmina, un astéroïde. 
Wilhelminadorp, localité de la commune de Best, dans le Brabant-Septentrional.
Wilhelminadorp, localité de la commune de Goes, en Zélande.

Télévision 
 Wilhelmina, série télévisée néerlandaise diffusée en 2001

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 

Prénom féminin
Homonymie de prénom